Alfred Chapin ist der Name folgender Personen:

* Alfred Chapin (Tennisspieler) († 1961), US-amerikanischer Tennisspieler
 Alfred C. Chapin (1848–1936), US-amerikanischer Politiker